«Hate That I Love You» () — третий сингл барбадосской певицы Рианны из её третьего студийного альбома Good Girl Gone Bad (2007), записанный при участии Ne-Yo, выпущенный 21 августа 2007 года.

О песне

Список композиций 
CD single
 «Hate That I Love You» (featuring Ne-Yo) — 3:39
 «Hate That I Love You» (K-Klassic Remix) — 7:41

Maxi single
 «Hate That I Love You» (featuring Ne-Yo) — 3:39
 «Hate That I Love You» (K-Klassic Remix) — 7:41
 «Hate That I Love You» (Instrumental) — 3:39
 «Hate That I Love You» (Music video) — 4:58

Digital remix
 «Hate That I Love You» (K-Klassic Remix) — 7:41

Digital download (Spanglish version)
 «Hate That I Love You» (featuring David Bisbal) — 3:41

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Синглы 2007 года
Песни Рианны
Песни на английском языке
Ритм-энд-блюз-баллады
Синглы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Синглы Def Jam Recordings